Э́дмунд Би́чер Уи́лсон (; , , Иллинойс, США — , Нью-Йорк, США) — американский цитолог.

Член Национальной академии наук США (1899), Американской академии искусств и наук (1902), член Нью-Йоркской АН (с 1904 президент).
Иностранный член Лондонского королевского общества (1921), Французской академии наук (1928; член-корреспондент с 1924), других иностранных АН.

Биография 
Окончил Йельский университет (1878). Докторскую степень получил в Университете Джонса Хопкинса (1881).

В 1881—82 годах учился в Европе в Кембриджском и Лейпцигском университетах. С 1883 по 1884 год — лектор Уильямс-колледжа в Уильямстауне, с 1884 по 1885 год — лектор в МТИ, с 1885 по 1891 год — профессор биологии в Брин-Мор-колледже. С 1891 работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке (с 1894 профессор). C 1913 года президент Американской ассоциации содействия развитию науки.

Награды и признание 

 Медаль Даниэля Жиро Эллиота (1925)
 Медаль Линнея (1928)
 Премия Джона Карти (1936)
В честь Эдмунда Уилсона названа медаль присуждаемая Американским обществом клеточной биологии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Edmund Beecher Wilson, 1856—1939 // Obituary Notices of Fellows of the Royal Society 1939-1941, vol. 3, pp. 123—138, plate, by T. H. Morgan 

Выпускники Йельского университета
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американского философского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Академии деи Линчеи
Члены Баварской академии наук
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Преподаватели Брин-Мор-колледжа
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета